Fernando de Borbón y Braganza (El Escorial, 19 de octubre de 1824-Brunnsee, 2 de enero de 1861) fue un miembro de la familia real española partidario del carlismo; vivió casi toda su vida en el exilio con su padre y sus hermanos.

Biografía

Familia 
Fernando nació en El Escorial (provincia de Madrid) en 1824, durante el reinado de su tío, el rey Fernando VII. Fue bautizado en el día de su nacimiento imponiéndosele los nombres de Fernando, María y José. Era el tercer y último hijo del infante Carlos María Isidro y de su primera esposa, la infanta portuguesa María Francisca de Braganza. Sus hermanos eran los infantes Carlos Luis y Juan. Por línea paterna era nieto de los difuntos Carlos IV de España y María Luisa de Parma; por vía materna era nieto de Juan VI de Portugal y de su esposa, la infanta Carlota Joaquina de Borbón.

Vida en la corte 
Cuando en 1829 Fernando VII enviudó por tercera vez, éste carecía de descendencia legítima que pudiese sucederlo tras su muerte. Dada su avanzada edad y su delicada salud, era improbable que contrajese matrimonio una vez más, lo cual convertía al infante Carlos María Isidro, padre del infante Fernando, en heredero al trono. Alrededor del infante se concentraba una camarilla de conservadores y religiosos que se oponían al liberalismo que reinaba en la corte madrileña, que se acabaría polarizando todavía más cuando Fernando VII se casó con su sobrina, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, ese mismo año, y se convirtió en padre de dos hijas, Isabel y Luisa Fernanda.

De forma repentina, la sucesión se aseguraba a través de estas dos niñas. El infante Carlos María Isidro, opuesto a que una niña le arrebatase el codiciado trono, se opuso a que la pequeña Isabel ascendiese el trono. Incluso antes de la muerte de su hermano, Fernando VII, acaecida en 1833, Carlos María Isidro tuvo que exiliarse en el extranjero, llevándose consigo a su familia, incluido el joven Fernando. Poco después fallecía Fernando VII, y ascendía el trono su hija Isabel II.

Vida en el exilio 
Inicialmente, la familia del infante Carlos María Isidro se escapó al vecino Portugal, país natal de la madre del infante Fernando; instalados en el Palacio de Ramalhao, la familia pasó a Coímbra para unirse al ejército legitimista, partidario del infante Miguel, que reclamaba para sí mismo el trono portugués en oposición a su sobrina, la reina María II.

Dada la situación insostenible en Portugal, Fernando y su familia se trasladaron a Portsmouth (Reino Unido); fue en aquel país donde un año después fallecería la madre de Fernando, la infanta María Francisca de Braganza. Sus hijos quedaban al cargo de su viudo y de su hermana mayor, la princesa de Beira, que acabaría casándose con Carlos María Isidro en 1838 durante una breve estancia de la familia en España durante la primera guerra carlista.

Por decreto de la regente María Cristina, Carlos María Isidro de Borbón y sus descendientes dejaron de ostentar legalmente el títulos de infantes de España en 1834. La brecha entre las dos ramas de la familia Borbón, la isabelina y la carlista, nunca volvería a cerrarse.

A partir de entonces, el infante Fernando vivió en la sombra de su padre primero, y de sus hermanos después. Nunca llegó a casarse, ni se le consideró como un peón de la política matrimonial de su familia. Apoyó fielmente la causa de su padre, pero el fracaso de los carlistas en la primera guerra carlista y la pobreza que sufrían les obligó a seguir vagando por Europa. En 1845, junto a su hermano Juan, ingresó en el ejército sardo, bajo el amparo de su pariente, el rey Carlos Alberto de Cerdeña. El infante Fernando se instaló en la ciudad de Trieste (en la actual Italia) con su familia. Allí falleció su padre en 1855.

Defunción 
El infante murió en la ciudad austríaca de Brunnsee (Estiria) el 2 de enero de 1861 a causa de unas fiebres contagiosas, posiblemente la escarlatina. Su cuerpo fue trasladado a Trieste, donde fue sepultado en la Capilla de San Carlos Borromeo en la Catedral de San Justo. Trágicamente, su hermano mayor, el infante Carlos Luis de Borbón y Braganza, y la mujer de éste, María Carolina de las Dos Sicilias, también acabaron falleciendo de la misma enfermedad con pocos días de diferencia.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 

 Su Alteza Real el Serenísimo Señor Infante don Fernando (María José) de Borbón.

Órdenes 

 20 de octubre de 1824: Caballero de la Orden del Toisón de Oro. ( Reino de España)
 20 de octubre de 1824: Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III. ( Reino de España)
 20 de octubre de 1824: Caballero gran cruz de la Orden de Isabel la Católica. ( Reino de España)
 1824: Caballero gran cruz de la Orden de San Fernando. ( Reino de España)

Empleos 

 Coronel agregado del regimiento de infantería nº18. ()

Ancestros

Referencias 

Infantes de España de gracia
Reinado de Isabel II
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España del siglo XIX
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III